Brian Slocum (1981), joueur américain de baseball ;
 Destiny Slocum (1997), joueuse américaine de basket-ball;
 Joshua Slocum (1844-1909), un navigateur canadien (naturalisé américain) célèbre pour avoir réalisé le premier tour du monde en solitaire en voilier ; 
 Henry Slocum (1862-1949), un joueur de tennis américain ; 
 Henry Warner Slocum (1827–1894), général américain de l'Union pendant la guerre de Sécession puis membre new yorkais du Congrès américain. Ont été nommés d'après lui :
 Fort Slocum, un ancien fort militaire sur Long Island
 Le General Slocum, vapeur qui brûla en 1904 à New York, entrainant la mort de plus de 1000 personnes à bord.

Patronyme anglais